Fiskargrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fiskargrunden, Nagu, Åboland, 
 Fiskargrunden, Ingå, Nyland,

Se även
Fiskargrundet

Robotskapade Finlandförgreningar